Манастирица може бити:

 Манастирица (Петровац), насељено место у општини Петровац
 Манастирица (Кладово), насељено место у општини Кладово
 Манастирица (Призрен), насељено место у општини Призрен

или

 Манастир Манастирица, манастир Српске православне цркве код Кладова

Види још
 Манастир (вишезначна одредница)